

Списък на религиозните символи

Външни препратки 
 pravoslavie.bg, 26.01.10, Символите в големите нехристиянски религии